Olive Hill oder Olivehill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Olive Hill (Kalifornien)
 Olive Hill (Kentucky)
 Olive Hill (Macon County, North Carolina)
 Olive Hill (Person County, North Carolina)
 Olivehill (Tennessee)